Wolfgang Kähler ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Kähler (Superintendent) (1840–1922), deutscher Geistlicher, Superintendent in Ostpreußen
 Wolfgang Kähler (Admiral) (1903–1983), deutscher Flottillenadmiral